Сотая дивизия:

Германия:
 100-я лёгкая пехотная дивизия (Германия)

СССР:

 100-я гвардейская стрелковая дивизия — сформирована 19 января 1944 года, с апреля 1946 года преобразована в 100-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию.
 100-я дивизия оперативного назначения

США
 100-я пехотная дивизия (США)

См. также 
 101-я дивизия